Tukingasut bezeichnet:
 Tukingasut (Inselgruppe, Maniitsoq), Inselgruppe im Distrikt Maniitsoq, Grönland
 Tukingasut (Inselgruppe, Nuuk), Inselgruppe im Distrikt Nuuk, Grönland